Гвезда ( — Звезда) может означать:
 Летний дворец Звезда — летний дворец в Праге.
  — заповедник в летнем дворце Звезда.
 «Гвезда» — чешский футбольный клуб из города Хеб.

См. также